Coluber virgatus est un synonyme attribué à trois espèces de serpents du genre Elaphe  :
 Coluber virgatus Schlegel, 1837, synonyme de Elaphe climacophora (Boie, 1826)
 Coluber virgatus Temminck & Schlegel, 1837, synonyme de Elaphe quadrivirgata (Boie, 1826)
 Coluber virgatus Boettger, 1898, synonyme de Elaphe schrenckii Strauch, 1873

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae